Мириам — женское личное имя, также название и топоним:

Имя 
В переводе с  — [она] с сильной волей. Производное Марьям, в пер. с  — служащая Богу. 
 Мириам — библейский персонаж, старшая сестра Аарона и Моисея.
  (род. 1963) — испанский геммолог и ювелир, супруга князя Кардама Тырновского.  
 Мари Мириам (наст. имя Мириам Лопес; род. 1957) — французская певица.

Другое 
 «» — финский фильм 1957 года.
 Мириам — папуасский язык, распространённый на островах Торресова пролива.
 (102) Мириам — астероид.
 Острова Мириам — группа островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

См. также 
 Мариам
 Мерриам — английская фамилия.